Dit is een lijst van planetoïden 120101-120200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120101 - || 2003 FP5 || 26 maart 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 120102 - || 2003 FU5 || 26 maart 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (120103) Dolero || 2003 FW6 || 24 maart 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 120104 - || 2003 FG9 || 21 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120105 - || 2003 FM11 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120106 - || 2003 FK15 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120107 - || 2003 FH17 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120108 - || 2003 FP24 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120109 - || 2003 FQ29 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120110 - || 2003 FZ29 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120111 - || 2003 FN38 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120112) Elizabethacton || 2003 FS51 || 25 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120113 - || 2003 FJ58 || 26 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120114 - || 2003 FZ64 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120115 - || 2003 FW65 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120116 - || 2003 FR75 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120117 - || 2003 FZ80 || 27 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120118 - || 2003 FF83 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120119 - || 2003 FK84 || 28 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (120120) Kankelborg || 2003 FM84 || 28 maart 2003 || Needville || Needville
|-
| (120121) Libbyadelman || 2003 FO85 || 28 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120122 - || 2003 FE88 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120123 - || 2003 FT92 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120124 - || 2003 FO98 || 30 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120125 - || 2003 FR100 || 31 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120126 - || 2003 FH101 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120127 - || 2003 FJ101 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120128 - || 2003 FP106 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120129 - || 2003 FT117 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120130 - || 2003 FL119 || 26 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120131 - || 2003 FX119 || 26 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120132 - || 2003 FY128 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120133 - || 2003 GJ4 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120134 - || 2003 GP6 || 2 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120135 - || 2003 GF7 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120136 - || 2003 GY12 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120137 - || 2003 GW14 || 3 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120138 - || 2003 GB17 || 5 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120139 - || 2003 GV20 || 3 april 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120140 - || 2003 GB21 || 3 april 2003 || Ukkle || Ukkle
|-
| (120141) Lucaslara || 2003 GO21 || 7 april 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| 120142 - || 2003 GL38 || 5 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120143 - || 2003 GG42 || 9 april 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120144 - || 2003 GM43 || 9 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120145 - || 2003 GZ47 || 8 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120146 - || 2003 GY49 || 7 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120147 - || 2003 GZ49 || 7 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120148 - || 2003 GO51 || 12 april 2003 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 120149 - || 2003 GG54 || 6 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120150 - || 2003 GN54 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120151 - || 2003 GQ54 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120152 - || 2003 HJ1 || 21 april 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (120153) Hoekenga || 2003 HR2 || 21 april 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120154 - || 2003 HP4 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120155 - || 2003 HS8 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120156 - || 2003 HB10 || 25 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120157 - || 2003 HC10 || 25 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120158 - || 2003 HC15 || 26 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120159 - || 2003 HC23 || 26 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120160 - || 2003 HG30 || 28 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120161 - || 2003 HB31 || 26 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120162 - || 2003 HN36 || 29 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120163 - || 2003 HG44 || 27 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120164 - || 2003 HV45 || 27 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120165 - || 2003 HE46 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120166 - || 2003 HC47 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120167 - || 2003 HT47 || 29 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120168 - || 2003 HW52 || 29 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120169 - || 2003 HD53 || 30 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120170 - || 2003 JO5 || 1 mei 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120171 - || 2003 JT6 || 1 mei 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120172 - || 2003 JU9 || 3 mei 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120173 - || 2003 JA10 || 1 mei 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (120174) Jeffjenny || 2003 KM3 || 23 mei 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 120175 - || 2003 KB11 || 24 mei 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120176 - || 2003 KQ30 || 26 mei 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120177 - || 2003 LW3 || 5 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120178 - || 2003 OP32 || 26 juli 2003 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 120179 - || 2003 QY75 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120180 - || 2003 QH104 || 27 augustus 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120181 - || 2003 UR292 || 24 oktober 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 120182 - || 2003 VQ2 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120183 - || 2003 YR138 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120184 - || 2004 BB45 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120185 - || 2004 BB96 || 30 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120186) Suealeman || 2004 BQ111 || 29 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120187 - || 2004 CO3 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (120188) Amyaqueche || 2004 CL12 || 11 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120189 - || 2004 CY84 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120190 - || 2004 CL97 || 13 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120191) Tombagg || 2004 CG100 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120192 - || 2004 CM106 || 14 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120193 - || 2004 DM6 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120194 - || 2004 DR11 || 17 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120195 - || 2004 DL15 || 17 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120196) Kevinballou || 2004 DR21 || 17 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120197 - || 2004 DU37 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120198 - || 2004 DT42 || 20 februari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 120199 - || 2004 DN43 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120200 - || 2004 DE60 || 26 februari 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten